Дама Сью́зен Хилл (; 5 февраля 1942 года) — английская писательница.

Биография 
Сьюзен Хилл родилась 5 февраля 1942 года в Скарборо. Образование получила в Лондоне в Королевском колледже (King's College, Cambridge). В течение 5 лет Хилл была литературным критиком газеты Coventry Evening Telegraph и делала критические обзоры художественной литературы для периодических изданий. Признание к Сьюзен Хилл пришло очень рано: в 1970 г. в возрасте двадцати восьми лет молодая писательница, на счету которой было уже три романа, стала лауреатом одновременно двух видных литературных премий Великобритании: Сомерсета Моэма за роман «Я — в замке король» и Совета искусств за сборник рассказов «Альбатрос». Не остались без внимания и более поздние её произведения: роман «Ночная птица» (1972) был удостоен премии Уайтбреда, а второй сборник рассказов, «Когда поют и танцуют» (1973), — премии Ллеввелина Райса.
Автор 30 книг.

Библиография 

 1970 —  ()
 1968, 1970 — Джентльмены и леди ()
 1969, 1971 — Перемены к лучшему ()
 1971, 1973 — Странная встреча ()
 1973, 1974 — Когда поют и танцуют ()
 1970, 1972 — Альбатрос и другие рассказы () (сборник рассказов)

Романы 
 «Ограда» / The Enclosure (, 1961)
 «Сделай мне одолжение» / Do Me a Favour (, 1963)
 «Джентльмены и леди» / Gentleman and Ladies (, 1968; Penguin Books, 1970)
 «Перемены к лучшему» / A Change for the Better (, 1969; Penguin Books, 1971)
 «Я в замке король» / I’m the King of the Castle (, 1970; Penguin Books, 1972)
 «Странная встреча» / Strange Meeting (, 1971; Penguin Books, 1973)
 «Ночная птица» / The Bird of Night (, 1972; Penguin Books, 1973)
 «Однажды весенней порой» / In the Springtime of the Year (, 1973; Penguin Books, 1974)
 «Женщина в чёрном» / The Woman in Black: A Ghost Story (, 1983; Penguin Books, 1983)
 «Воздух и ангелы» / Air and Angels (, 1991; , 1993)
 «Туман в зеркале: Призрачная история» / The Mist in the Mirror: A Ghost Story (, 1992; , 1993)
 «Миссис де Уинтер» / Mrs de Winter (, 1993; , 1994)

Награды 
 1970 — Премия Совета искусств за сборник рассказов «Альбатрос»
 1971 — Премия Сомерсета Моэма за роман «Я — в замке король»
 1972 — Премия Уайтбреда (Премия Коста; ) за роман «Ночная птица»
 1973 — Премия Ллеввелина Райса за сборник рассказов «Когда поют и танцуют»
 1988 — Детская книжная премия «Нестле» ()

Ссылки 
 Официальный сайт
 [www.belousenko.com/wr_Hill.htm Сьюзен Хилл] в Библиотеке Белоусенко
 Любовная литература Сьюзен Хилл

Писатели Великобритании
Лауреаты премии Коста

Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона